Серо дел Индио има више значења:

 Серо дел Индио, Ел Индио (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо дел Индио (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо дел Индио, Мата Верде (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику